PTY est un sigle, qui signifie :

Proprietary Company, une forme de société dans les droits australien et sud-africain.